Valsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Valsjön, sjö i Karlsborgs kommun,  (6,5 ha)
Stora Valsjön, sjö i Karlsborgs kommun,  (15,7 ha)
Valsjön (Alingsås socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun,  (4,4 ha)
Valsjön (Skepplanda socken, Västergötland), sjö i Ale kommun och Alingsås kommun,  (42,9 ha)
Västra Valsjön, sjö i Borås kommun, 
Östra Valsjön, sjö i Borås kommun,  (19,9 ha)
Valsjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun,  (32,4 ha)
Valsjön (Ludgo socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun,  (8,81 ha)
Valsjön (Ösmo socken, Södermanland), sjö i Nynäshamns kommun, 
Valsjön, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (38,5 ha)
Valsjön (Linde socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (10,4 ha)
Valsjön (Västra Skedvi socken, Västmanland), sjö i Köpings kommun och Lindesbergs kommun,  (18,1 ha)
Valsjön (Österåkers socken, Uppland), sjö i Österåkers kommun,  (10,3 ha)
Valsjön, Gästrikland, sjö i Gävle kommun,  (1,23 km²)
Stor-Valsjön, sjö i Hudiksvalls kommun och Ljusdals kommun,  (5,08 km²)
Valsjön (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (38,1 ha)
Valsjön (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (9,19 km²)
Valsjöbyn, By i Krokoms kommun, 
Valsjön (Mattmars socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (38,1 ha)
Valsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 715501-155627), sjö i Vilhelmina kommun,  (1,95 km²)
Valsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 724442-148032), sjö i Vilhelmina kommun,  (1,75 km²)

Se även
Vallsjön
Valsjö, herrgård i Ösmo socken och Nynäshamns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn